Makrakomi kan syfta på:
 Makrakomi (arkeologisk plats) – utgrävning i Grekland

Grekland 

 Dimos Makrakomi, kommun, Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Makrakómi, ort, Grekiska fastlandet, Fthiotis,